Der englischsprachige Begriff  bezeichnet im Bereich der Kerntechnik einen Ausdruck, der Experimente  oder Geräte innerhalb eines Kernreaktors kennzeichnet, beispielsweise  (deutsch ‚Versuch/Test innerhalb eines Kernreaktors‘).

Weblinks 
In-Pile-Betrieb eines thermionischen Wandlers (PDF; 521 kB) in der Bibliothek des Kernforschungszentrums Karlsruhe.

Reaktortechnik